Collegio elettorale di Padova – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Padova – collegio elettorale del Senato della Repubblica

Padova - Selvazzano Dentro
Collegio elettorale di Padova - Selvazzano Dentro – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Padova - Selvazzano Dentro – collegio elettorale del Senato della Repubblica

Altri
Collegio elettorale di Padova I – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Padova II – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Padova centro storico – collegio elettorale della Camera dei deputati